Валентин Павлович Андреевский (Андриевский) (, город Харьков, теперь Харьковской области — , город Харьков Харьковской области) — украинский советский деятель, новатор производства, регулировщик, бригадир комплексной бригады регулировщиков Харьковского электромеханического завода (радиозавода «Протон») Харьковской области. Депутат Верховного Совета УССР 7-8-го созывов. Герой Социалистического Труда (29.07.1966).

Биография 
В 1931—1935 годах работал связистом в Бердичевской строительной конторе на Житомирщине, а затем в Харьковском строительном тресте.

В 1935—1937 годах — в Красной армии, участник боев против японских войск на Халхин-Голе.

В 1937—1941 годах — настройщик Харьковского государственного союзного завода № 193 Народного комиссариата оборонной промышленности (с января 1939 — авиационной промышленности, а с апреля 1940 — электропромышленности) СССР. Летом 1941 года вместе с заводом был эвакуирован в город Касли Челябинской области РСФСР.

В 1942—1946 годах — в Красной армии. Служил курсантом 1-го Тюменского пехотного училища. Затем командовал стрелковым взводом в этом же училище, готовил кадры связистов для фронта. В 1946 году демобилизовался и переехал в Харьков.

В 1946—1984 годах — регулировщик, бригадир комплексной бригады регулировщиков, контроллер Харьковского государственного союзного электромеханического завода № 158 Министерства радиопромышленности СССР (с 1966 года — Харьковского радиозавода «Протон» Харьковского производственного объединения «Протон»).

Управляемая Андреевским комплексная бригада за 7 лет выполнила 12 годовых норм, за год выполняла нормы выработки на 150—160 % при отличном качестве продукции.

Андреевский был автором 24 рационализаторских предложений, внедрение которых дало десятки тысяч рублей экономии.

С 1984 года — на пенсии в городе Харькове.

Звание 
 лейтенант

Награды 
 Герой Социалистического Труда (29.07.1966)
 орден Ленина (29.07.1966)
 ордена
 медали

Источники 
 Андреевский Валентин Павлович
 газета «Социалистическая Харьковщина» (Харьков) — февраль 1967 года.
Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1913 году
Родившиеся 30 июня
Умершие 18 сентября
Умершие в 1998 году